Barwell peut se référer à :

Patronyme 
 Gavin Barwell, politicien britannique ;
 Sir , 28e Premier ministre d'Australie-Méridionale ;
 , footballeur néo-zélandais ;
 , cricketeur sud-africain ;
 , administrateur colonial britannique et président du Bengale de 1748 à 1749.

Toponyme 
 , village du Leicestershire :
 , club de football local.
 , localité de la métropole de Londres.

Autres 
 Le , bateau marchand lancé en 1782.

Patronyme anglais